Абрам Моисеевич Свядощ (Брум; 1914—1999) — известный советский и российский ,  и . Доктор медицинских наук (1954), профессор (1956).

Биография 
Родился в 1914 году в Брянске. В конце 1920-х годов, после переезда с семьёй в Ленинград, учился в известной немецкой школе Петришуле, называвшейся тогда «41-й Единой трудовой девятилеткой». Окончил школу в 1932 году и поступил в 1-й Ленинградский медицинский институт им. академика И. П. Павлова. Окончил институт в 1937 году и работал врачом в психиатрической больнице им. Фореля в Ленинграде в 1937—1939 годы.

В 1940 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Восприятие речи во время естественного сна». В 1941 году — врач-психиатр в Ленинграде; в 1942—1943 годы — ассистент кафедры психиатрии 2-го Московского медицинского института (в Омске).

В июне 1943 году был призван в РККА с присвоением звания капитана медицинской службы. Участвовал в боевых операциях в составе эвакогоспиталя № 4855 под Спас-Деменском, Оршей, Витебском, при форсировании реки Неман под Пренаем на 1-м Белорусском фронте. Награждён орденом Отечественной войны II степени. В 1943—1945 годы последовательно — врач полка, полевого медсанбата, полевого эвакогоспиталя и врач-психиатр в 33-й армии 1-го Белорусского фронта.

После окончания войны работал в 1945—1948 годы в качестве старшего научного сотрудника в Институте мозга им. В. М. Бехтерева (в отделе психиатрии профессора В. П. Осипова); в 1948—1950 годах в качестве старшего научного сотрудника психиатрической клиники Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева (Ленинград).

В 1950—1953 годы — работал врачом-психиатром психоневрологического диспансера в Ленинграде.

В 1954—1967 годах был основателем и первым заведующим кафедры психиатрии Карагандинского государственного медицинского института на базе Областного психоневрологического диспансера в Караганде. В 1967—1982 годах — профессор кафедры биомедицинской кибернетики Северо-Западного политехнического института (Ленинград), одновременно работал врачом-консультантом в Ленинградской психиатрической больницы им. Скворцова-Степанова.

А. М. Свядощ стоял у истоков советской сексопатологии. Он начал заниматься сексопатологией и исследованиями сексуальных девиаций в то время, когда в СССР эта область научного знания считалась «низкой», недостойной настоящего учёного, носила оттенок неприличности, непристойности. С похожими проблемами сталкивались первые исследователи человеческой сексуальности и в США (Альфред Кинси, в частности, испытывал значительные затруднения финансового и политического порядка во время своих исследований), но там эти проблемы были решены раньше.

В СССР до работ А. М. Свядоща и его учеников сексопатология как отдельная дисциплина фактически не существовала, и сексуальные девиации (именовавшиеся в то время «перверзиями» — извращениями) изучались и исследовались в рамках психиатрии.

Профессор А. М. Свядощ являлся основателем и заведующим первой в СССР консультации «Семья и брак» (1971).

Научные взгляды 
А. М. Свядощ предлагал лечить различные «половые извращения» (к которым он относил и гомосексуальность) нейролептиками, в частности аминазином. Также он предлагал метод «условнорефлекторной аверсивной терапии» с использованием апоморфина и вызыванием у гомосексуальных пациентов тошноты и рвоты при предъявлении фотографий и других эротических стимулов гомосексуального характера.

Библиография 
 
 Сексопатология. Ситуационные задачи (в соавторстве с М. В. Екимовым)
 Женская сексопатология. Москва: Медицина, 1974 (перевод на венгерский язык — Будапешт, 1978).
 
  
 Неврозы. Руководство для врачей. Издания 1959, 1971, 1982, 1997 годов.

Примечания

Литература 
 Архив Петришуле, фонд 18.

Ссылки 
 Кафедра психиатрии Карагандинского мединститута
 Психологический словарь
 Подвиг народа: Абрам Моисеевич Свядощ
 Свядощ Абрам Моисеевич
 Энциклопедия Петришуле: Свядощ, Абрам Моисеевич

Ученики Петришуле
Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Медики Великой Отечественной войны
Психиатры СССР
Сексологи России
Персоналии:Караганда
Исследователи гомосексуальности
Преподаватели РГМУ
Преподаватели Северо-Западного заочного технического университета